Esistono più comuni francesi con questo nome

Heudicourt – Eure
Heudicourt – Somme